Por Elmer pode estar à procura de:
 Elmer (Missouri)
 Elmer (Nova Jérsei)
 Elmer (Oklahoma)

Ver também 
 Elmer City

Desambiguações de topônimos